Южный территориальный округ Республики Дагестан — территориальная единица Дагестана, созданная в 2013 году. Административный центр — город Дербент.

Округ был создан по указу главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

10 декабря 2020 года территориальный округ был упразднён.

Население 
 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения
 2010 года, (данные по районам и городам, позже вощедшие в состав Южного территориального округа Республики Дагестан):

В Южном территориальном округе Республики Дагестан в этно-языковом плане преобладают лезгины. Их доля составляет 41,78 %.

Административное деление 

Округ состоит из 12 районов и 2 городов.

 Агульский район — с. Тпиг
 Ахтынский район — с. Ахты
 Дахадаевский район — с. Уркарах
 Дербентский район — г. Дербент
 Докузпаринский район — с. Усухчай
 Кайтагский район — с. Маджалис
 Курахский район — с. Курах
 Магарамкентский район — с. Магарамкент
 Рутульский район — с. Рутул
 Сулейман-Стальский район — с. Касумкент
 Табасаранский район — с. Хучни
 Хивский район — с. Хив
 г. Дагестанские Огни
 г. Дербент

Примечания 

Комментарии

Источники

Территориальные округа Дагестана
Административные единицы, образованные в 2013 году
Исчезли в 2020 году
Появились в 2013 году в России
2013 год в Дагестане